Футбольный матч Венгрия — Сальвадор — второй матч группы номер 3 на чемпионате мира 1982 года, прошедший 15 июня 1982 на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро». Венгрия выиграла матч со счётом 10:1 — это самый разгромный матч в финальных стадиях чемпионатов мира за всю историю существования турнира. Также это самое разгромное поражение сборной Сальвадора за всю её историю существования.

Перед игрой 

На то время Венгрия являлась одной из лучших сборных в Европе. Она дважды доходила до финала чемпионата мира (1938 и 1954). Сальвадор, наоборот, являлся одной из самых слабых сборных на чемпионате мира 1982 года.

По жеребьевке, в группе номер 3, в соперниках у Венгрии и Сальвадора были Аргентина и Бельгия. В первом матче бельгийцы сенсационно обыграли действующих чемпионов мира аргентинцев.

Матч

Детали 

В этом матче за 7 минут был оформлен самый быстрый хет-трик чемпионатов мира. С 69-й по 76-ю минуту матча сборная Венгрии забила четыре гола, три из которых забил нападающий Ласло Кишш, выйдя при этом на замену.

Несмотря на крупную победу, сборная Венгрии заняла третье место в своей группе и не смогла выйти во второй групповой этап.

См. также 

 Футбольный матч Австрия — Швейцария (1954)

Примечания 

Матчи сборной Венгрии по футболу
Матчи сборной Сальвадора по футболу
Чемпионат мира по футболу 1982
События 15 июня
Июнь 1982 года